Farkhan ist der Name von

 Farihin Farkhan (* 1998) Muhammad Farihin Farkhan bin Nashir, singapurischer Fußballspieler
 Farouq Farkhan (* 1988), singapurischer Fußballspieler
 Humayun Farkhan (* 1947), Pakistanischer Cricketspieler

 Farkhan-e Kohneh, Ort im Iran
 Farkhan-e Olya, Ort im Iran
 Farkhan-e Shahrah, Ort im Iran
 Farkhan-e Sofla, Ort im Iran